Атьенса () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 104 км². Население — 472 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 83 км.

Покровителем города считается святая дева де лос Долорес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Villa de Atienza
 Museos de Atienza 

Населённые пункты Гвадалахары
Муниципалитеты Гвадалахары